Хеврон — місто, розділене між Ізраїлем і Палестинською автономією.
 Хеврон — одна з провінцій Палестинської автономії.

Див. також 
 Гіброн ()